

Transport 

Matériel roulant
 Matériel roulant ferroviaire
 Matériel roulant de la SNCB
 Matériel roulant du métro de Paris
 Matériel roulant du métro de Londres
 Matériel roulant du Métro de New York
 Matériel roulant de la ligne sommitale de la Furka

Matériel moteur
 Matériel moteur ferroviaire
 Matériel moteur de la SNCF
 Matériel moteur des chemins de fer en Allemagne
 Matériel moteur des chemins de fer britanniques
 Matériel moteur des chemins de fer grecs
 Liste de matériel roulant ferroviaire italien
 Matériel moteur des chemins de fer luxembourgeois
 Matériel moteur des chemins de fer japonais
 Matériel moteur des CP
 Matériel moteur des CFF
 Matériel moteur du Bern-Lötschberg-Simplon
 Matériel moteur de la Renfe

Matériel remorqué
 Matériel remorqué de la SNCF
 Matériel remorqué de la Renfe

Mécanique 
 Matériel de levage
 Matériel de manutention
 Matériel de traction électrique (constructeur)

Informatique et électronique 
 Matériel informatique
 Couche d'abstraction matérielle
 Matériel libre

Armée 
 Matériel (Armée française) : arme de l'Armée de Terre chargée de la maintenance
 Armement et matériel militaire
 École du matériel

Art, culture et sport 
 Matériel de peinture
 Matériel photographique
 Matériel d'escalade
 Matériel de golf
 Matériel de surf
 Matériel de roller

Autres 
 Matériel de bureau
 Bien matériel
 Matériel de biologie moléculaire
 Matériel péricentriolaire
 Matériel génétique